Дави́д Ива́нович Хлу́дов (1822, Москва — , Москва) — благотворитель из купеческого рода Хлудовых, московский купец 1-й гильдии, статский советник, Егорьевский голова (1857—1861).

Биография 
Младший сын известного московского купца Ивана Ивановича Хлудова (1787—1835) родился в Москве в 1822 году. От брака с Меланьей Захаровной Щёкиной у него было 11 детей: старшие сыновья — Тарас, Савелий, Алексей, Назар и Герасим; дочь — Татьяна; скончались в младенчестве — Осип, Платон, Мария и Прокофий.

Давид Хлудов получил строгое религиозное образование и по достижении совершеннолетия присоединился к братьям в торговой деятельности. После того, как все его братья, женившись, разъехались, жил один в родительском доме на Швивой Горке, в приходе Космы и Демьяна Старого.

В 1857 году был избран городским головой в Егорьевске и в 1861 году вышел из дела. С этого времени начались его щедрые пожертвования на монастыри и церкви. В Егорьевске он заново отделал собор, в котором был церковным старостой, построил на погосте Крупинах (в Егорьевском уезде) новый каменный храм, перестроил Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь и сделал ценные вклады в Ольгов монастырь и во многие церкви сел Рязанской епархии; в монастыри и церкви Московской епархии: заново отстроен Бобренев монастырь, сделаны пожертвования в Николо-Пешношский монастырь. Им были устроены несколько богаделен и начальных училищ при монастырях и церквах, а для призрения бедных детей духовенства Московской епархии в 1871 году он пожертвовал большой каменный дом на Ордынке.

С 1879 года — статский советник. За благотворительность был награждён орденами Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст.

Умер в бедности в ночь на  1886 года. После отпевания, 6 апреля в Ризоположенской церкви, в приходе которой он жил с августа 1885 года, он был погребён в московском Покровском монастыре, где покоились его родители и уже умершие к тому времени родные братья.

Примечания

Литература 
 
 Варенцов Н. А. Виденное. Слышанное. Пережитое. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 848 с. — ISBN 978-5-86793-861-1.
 Ярхо В. Красиво прожитая жизнь // Газета «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ». — № 5 (119). — 5 февраля 2003 г.

Ссылки 

Давид Иванович
Благотворители Российской империи
Персоналии:Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь
Персоналии:Успенский Ольгов монастырь
Персоналии:Бобренев монастырь
Персоналии:Николо-Пешношский монастырь
Купцы Москвы
Похороненные на кладбище Покровского монастыря